Васи́лий Васи́льевич Богатырёв (5 февраля 1922, дер. Куреваниха, Череповецкая губерния — 3 апреля 1945) — советский танкист. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1946, посмертно). Гвардии лейтенант.

Биография 
Родился 5 февраля 1922 года в деревне Куреваниха (ныне Устюженского района Вологодской области) в крестьянской семье. Русский. Получив семилетнее образование в школе соседнего села Перя, пошёл работать в колхоз. В 1937 году самостоятельно переехал в Ленинград, где окончил школу фабрично-заводского ученичества при заводе точного машиностроения имени Макса Гельца (впоследствии завод «Ленполиграфмаш»), затем работал токарем на этом заводе.

15 июля 1941 года призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Петроградским районным военкоматом города Ленинграда и направлен в Саратовское танковое училище После окончания обучения лейтенант В. В. Богатырёв был направлен в 38-й отдельный танковый полк 3-й ударной армии Калининского фронта и назначен командиром танка «Т-34». В боях с немецко-фашистскими захватчиками с ноября 1942 года.

Боевое крещение получил в Великолукской наступательной операции. В боях за Великие Луки при прорыве вражеской обороны его танк «Т-34» 16 раз ходил в атаку на вражеские укрепления, уничтожив 3 ДОТа, 6 ДЗОТов и 20 блиндажей. Огнём орудия танка уничтожено 12 строений, превращенных немцами в крепости, и около 200 немецких солдат и офицеров. Ещё 150 солдат противника сдались в плен.

В начале весны 1943 года 38-й отдельный танковый полк был передан в состав 27-й армии Северо-Западного фронта. В его составе принимал участие в Старорусской операции. В мае 1943 года полк вошёл в состав 34-й армии Северо-Западного фронта и до ноября 1943 года участвовал в наступательных и оборонительных боях под Старой Руссой. С декабря 1943 года 38-й отдельный танковый полк был включён в состав 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта, однако вскоре он был передан в 6-ю гвардейскую армию и в середине января 1944 года принимал участие в ликвидации невельской группировки противника. В марте 1944 года полк был выведен в резерв, а в апреле того же года в составе 53-й армии 2-го Украинского фронта принимал участие в освобождении Правобережной Украины. В ходе Уманско-Ботошанской операции огнём и гусеницами танка уничтожил до 40 солдат и офицеров противника, один танк «Т-4», 3 БТР, 2 противотанковых орудия, 6 ручных и станковых пулемётов. В ходе операции подразделения 53-й армии, освободив города Балта и Котовск, форсировали Днестр и заняли плацдарм в районе города Дубоссары.

В июле был переведен в 364-й гвардейский тяжёлый самоходный артиллерийский полк 6-й танковой армии (с 12.09.1944 — гвардейская) 2-го Украинского фронта и назначен командиром экипажа самоходной артиллерийской установки (САУ) «ИСУ-122». В августе 1944 года принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении городов Фокшаны и Рымнику-Сэрата. 19 сентября 1944 года в боях на территории Румынии был тяжело ранен. На фронт вернулся в начале января 1945 года и принял участие в Будапештской наступательной операции. В боях за города Варпалата, Веспрем и Девечер экипажем САУ уничтожено 3 самоходных установки противника, 2 танка, 3 орудия.

3 апреля 1945 года в бою за австрийский городок Мюнхендорф его САУ первой ворвалась в город, но на центральной площади попала в засаду. Экипаж подбил один немецкий танк и уничтожил вражескую пушку, однако немцам удалось подбить и поджечь «ИСУ». Экипаж в полном окружении до конца сражался в горящей машине.

Экипаж был похоронен на площади у церкви городка Эбрайхсдорф в Австрии. Позднее его останки были перезахоронены в братской могиле советских воинов № 70 на общинном кладбище .

15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии лейтенанту Богатырёву Василию Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (15.05.1946, посмертно)
 Орден Ленина (15.05.1946, посмертно)
 Орден Красного Знамени (02.03.1943)
 Орден Отечественной войны 2 степени (11.04.1944)
 Орден Красной Звезды (05.11.1943)

Память 
 Бюст Героя Советского Союза В. В. Богатырёва установлен в городе Устюжна Вологодской области
 Памятник Герою Советского Союза В. В. Богатыреву установлен в деревне Куреваниха Устюженского района Вологодской области на месте дома, где он родился.

Литература

Документы 
  № в базе данных , , , 
  , , , ,

Ссылки 
 
 
 Богатырёв Василий Васильевич Сайт Вологодской областной библиотеки имени И. В. Бабушкина

Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны